Der er flere byer ved navn Cartagena:
 Cartagena (Spanien) – en by i regionen Murcia, Spanien (i antikken kendt som Carthago Nova)
 Cartagena de Indias – en by i Bolívar, Colombia
 Cartagena del Chairá – en by i Caquetá, Colombia